Эдгар Федипе Пардо Кастро (; род. 17 августа 1990 года, Кибдо, Колумбия) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Толука» и сборной Колумбии.

Клубная карьера 
Пардо начал профессиональную карьеру в клубе «Атлетико Уила». В 2008 году он был включён в заявку основной команды и дебютировал в Кубке Мустанга. 2 февраля в поединке против «Онсе Кальдас» Фелипе забил свой первый гол за «Атлетико Уила». В начале 2009 года он перешёл в «Депортиво Кали». 8 февраля в матче против «Энвигадо» Пардо дебютировал за новую команду. 15 февраля в поединке против «Индепендьенте Медельин» он забил свой первый гол за «Депортиво Кали».  Летом того же года Пардо перешёл в «Индепендьенте Медельин». 26 июля в матче против «Реал Картахена» он дебютировал за новую команду. 30 ноября в поединке против «Реал Картахена» Фелипе сделал хет-трик, забив свои первые голы за «Медельин». В этом же сезоне Фелипе стал чемпионом Колумбии. 12 февраля 2010 года в матче Кубка Либертадорес против парагвайского «Серро Портеньо» он забил гол. В 2012 году Пардо помог клубу завоевать серебряные медали.

Летом 2013 года Фелипе перешёл в португальскую «Брагу». Сумма трансфера составила 700 тыс. евро. 16 августа в матче против «Пасуш де Феррейра» он дебютировал в Сангриш лиге. В этом же поединке Пардо забил свой первый гол за «Брагу». В 2015 году Фелипе помог клубу выйти в финале Кубка Португалии, забив три гола в матчах против «Витории Гимарайнш», «Бенфики» и «Белененсиша».

Летом 2015 года Пардо перешёл в греческий «Олимпиакос». Сумма трансфера составила €4,5 млн. 23 августа в матче против «Паниониса» он дебютировал в греческой Суперлиге. 29 сентября в поединке Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» Фелипе забил свой первый гол за «Олимпиакос». 4 ноября в матче Лиг чемпионов против загребского «Динамо» он сделал «дубль». 3 января 2016 года в поединке против «Паниониса» Фелипе забил свой первый гол за команду из Пирей в чемпионате. В своём дебютном сезоне Пардо стал чемпионом Греции.

В начале 2017 года Фелипе на правах аренды перешёл во французский «Нант». 18 февраля в матче против «Меца» он дебютировал в Лиге 1. 24 февраля в поединке против «Дижона» Пардо забил свой первый гол за «Нант». По окончании аренды Фелипе вернулся в «Олимпиакос». В 2017 году матче Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга» Пардо сделал «дубль».

Международная карьера 
В 2007 году в составе сборной до 17 лет Фелипе занял четвёртое место на юношеском чемпионате мира в Южной Корее.

13 ноября 2015 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Чили Пардо дебютировал за сборную Колумбии, заменив во втором тайме Джексона Мартинеса.

14 ноября в 2017 года в товарищеском матче против сборной Китая Пардо забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Колумбии

Достижения 

Командные

 «Индепендьенте Медельин»
  Чемпионат Колумбии по футболу — Финалисасьон 2009

 «Олимпиакос»
  Чемпионат Греции по футболу — 2015/16

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 Ficha del Jugador en la Página Oficial del Deportivo Cali
 Ficha del Jugador en ESPN

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Атлетико Уила»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Толука»